Ouilly kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ouilly-le-Vicomte, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Ouilly-le-Tesson, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Ouilly-du-Houley, departementet Calvados i regionen Normandie,